Stadspoort: poort naar een stad
 Poort (doorgang): (grote) deur of doorgang
Brandgang: doorgang tussen huizen
 Poort (cel): onderdeel van een cel
 Poortje, kiemopening of micropyle: een kleine opening in de zaadknop van planten
 Detectiepoort
 Logische poort: poort in logische schakelingen
 Poort (computer) (naar het Engelse port): hardware- of netwerkpoort met betrekking tot computers
 TCP- en UDP-poorten: toegangen (virtuele in- of uitgangen) die gebruikt worden bij netwerkverbindingen